У́лица Кондратюка́ — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Кондратюка — улица в Москве.

Украина 
 Улица Кондратюка — улица в Луцке.
 Улица Кондратюка — улица во Львове.